

Geografia
 Rodriguez – municipalità delle Filippine nella Provincia di Rizal

Persone 
 Rodriguez – musicista statunitense

Pagine correlate 
 Rodríguez